|-
|(78251)||2002 PM10|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,130|| align=right|4,43|| align=right|5,541||MBA||5. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78252)||2002 PF11|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,062|| align=right|10,45|| align=right|5,610||MBA||5. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78253)||2002 PY12|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,036|| align=right|10,27|| align=right|5,729||MBA||5. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78254)||2002 PJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,189|| align=right|16,14|| align=right|4,673||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78255)||2002 PE14|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,078|| align=right|2,63|| align=right|4,644||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78256)||2002 PJ14|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,098|| align=right|16,14|| align=right|4,143||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78257)||2002 PD15|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,231|| align=right|2,33|| align=right|4,600||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78258)||2002 PO15|| align=right|16,0|| align=right|2,860|| align=right|0,020|| align=right|1,30|| align=right|4,837||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78259)||2002 PB16|| align=right|15,7|| align=right|2,975|| align=right|0,095|| align=right|2,09|| align=right|5,131||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78260)||2002 PP16|| align=right|16,4|| align=right|2,617|| align=right|0,098|| align=right|2,11|| align=right|4,232||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78261)||2002 PC19|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,049|| align=right|10,92|| align=right|5,458||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78262)||2002 PN21|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,079|| align=right|3,95|| align=right|4,482||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78263)||2002 PT21|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,101|| align=right|4,16|| align=right|4,596||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78264)||2002 PZ23|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,114|| align=right|7,45|| align=right|3,645||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78265)||2002 PA24|| align=right|16,5|| align=right|2,585|| align=right|0,169|| align=right|1,15|| align=right|4,156||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78266)||2002 PB26|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,202|| align=right|4,64|| align=right|3,423||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78267)||2002 PR26|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,114|| align=right|10,60|| align=right|5,146||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78268)||2002 PC27|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,035|| align=right|8,88|| align=right|5,480||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78269)||2002 PM27|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,104|| align=right|14,63|| align=right|4,287||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78270)||2002 PO28|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,101|| align=right|2,43|| align=right|4,563||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78271)||2002 PX28|| align=right|16,6|| align=right|2,719|| align=right|0,071|| align=right|2,99|| align=right|4,483||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78272)||2002 PE29|| align=right|16,8|| align=right|2,594|| align=right|0,150|| align=right|1,35|| align=right|4,177||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78273)||2002 PM30|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|1,37|| align=right|3,694||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78274)||2002 PR30|| align=right|16,5|| align=right|2,692|| align=right|0,189|| align=right|12,01|| align=right|4,417||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78275)||2002 PU30|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,209|| align=right|5,03|| align=right|5,325||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78276)||2002 PO31|| align=right|15,0|| align=right|2,935|| align=right|0,094|| align=right|0,87|| align=right|5,027||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78277)||2002 PB32|| align=right|16,0|| align=right|2,875|| align=right|0,216|| align=right|1,19|| align=right|4,873||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78278)||2002 PX35|| align=right|16,1|| align=right|3,212|| align=right|0,142|| align=right|4,67|| align=right|5,756||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78279)||2002 PN38|| align=right|16,3|| align=right|2,680|| align=right|0,100|| align=right|0,89|| align=right|4,386||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78280)||2002 PG39|| align=right|16,5|| align=right|2,475|| align=right|0,176|| align=right|1,15|| align=right|3,893||MBA||7. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78281)||2002 PL39|| align=right|16,7|| align=right|3,122|| align=right|0,186|| align=right|1,47|| align=right|5,516||MBA||7. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78282)||2002 PF40|| align=right|15,6|| align=right|2,913|| align=right|0,103|| align=right|2,86|| align=right|4,971||MBA||10. avgust 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78283)||2002 PR42|| align=right|13,6|| align=right|3,193|| align=right|0,157|| align=right|15,12|| align=right|5,704||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78284)||2002 PC43|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,046|| align=right|2,91|| align=right|4,535||MBA||11. avgust 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(78285)||2002 PV45|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,204|| align=right|6,35|| align=right|4,167||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78286)||2002 PK46|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,069|| align=right|17,18|| align=right|5,639||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78287)||2002 PN49|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,148|| align=right|11,83|| align=right|4,322||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78288)||2002 PC50|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,175|| align=right|5,59|| align=right|4,473||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78289)||2002 PG50|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,215|| align=right|5,09|| align=right|4,627||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78290)||2002 PM50|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,217|| align=right|1,43|| align=right|3,800||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78291)||2002 PH51|| align=right|16,7|| align=right|2,874|| align=right|0,127|| align=right|3,55|| align=right|4,872||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78292)||2002 PQ52|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,108|| align=right|7,35|| align=right|5,681||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78293)||2002 PC53|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,131|| align=right|0,14|| align=right|3,733||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78294)||2002 PP53|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|6,85|| align=right|4,434||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78295)||2002 PQ53|| align=right|15,8|| align=right|2,748|| align=right|0,118|| align=right|2,58|| align=right|4,554||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78296)||2002 PT53|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,123|| align=right|10,92|| align=right|5,393||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78297)||2002 PH54|| align=right|15,6|| align=right|2,704|| align=right|0,179|| align=right|12,29|| align=right|4,445||MBA||11. avgust 2002||Needville||Needville
|-
|(78298)||2002 PL54|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,211|| align=right|3,22|| align=right|3,715||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78299)||2002 PF55|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,211|| align=right|9,69|| align=right|4,605||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78300)||2002 PK55|| align=right|13,9|| align=right|3,223|| align=right|0,014|| align=right|20,76|| align=right|5,786||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78301)||2002 PY56|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,170|| align=right|3,63|| align=right|5,679||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78302)||2002 PW57|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,226|| align=right|12,87|| align=right|4,187||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78303)||2002 PZ57|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,199|| align=right|10,09|| align=right|4,081||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78304)||2002 PG58|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,161|| align=right|8,91|| align=right|4,633||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78305)||2002 PT58|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,063|| align=right|13,05|| align=right|4,939||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78306)||2002 PY61|| align=right|14,6|| align=right|3,217|| align=right|0,195|| align=right|10,97|| align=right|5,768||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78307)||2002 PS63|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|6,89|| align=right|3,612||MBA||12. avgust 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78308)||2002 PM64|| align=right|16,5|| align=right|2,751|| align=right|0,041|| align=right|2,56|| align=right|4,563||MBA||3. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78309)||2002 PV65|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,093|| align=right|12,47|| align=right|4,001||MBA||5. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78310)||2002 PW65|| align=right|16,2|| align=right|2,463|| align=right|0,129|| align=right|5,42|| align=right|3,865||MBA||5. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78311)||2002 PB66|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,082|| align=right|10,74|| align=right|4,240||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78312)||2002 PN68|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,134|| align=right|1,11|| align=right|5,408||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78313)||2002 PG69|| align=right|14,8|| align=right|2,949|| align=right|0,061|| align=right|11,20|| align=right|5,064||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78314)||2002 PR72|| align=right|15,7|| align=right|2,896|| align=right|0,073|| align=right|10,80|| align=right|4,926||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78315)||2002 PB73|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,081|| align=right|12,98|| align=right|4,275||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78316)||2002 PG73|| align=right|14,6|| align=right|3,028|| align=right|0,029|| align=right|6,60|| align=right|5,269||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78317)||2002 PU73|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|10,72|| align=right|5,490||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78318)||2002 PX73|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,144|| align=right|10,80|| align=right|5,597||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78319)||2002 PW75|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,107|| align=right|2,44|| align=right|5,308||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78320)||2002 PZ77|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|7,00|| align=right|4,108||MBA||11. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78321)||2002 PC79|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,176|| align=right|6,79|| align=right|3,897||MBA||11. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78322)||2002 PD79|| align=right|15,0|| align=right|2,984|| align=right|0,101|| align=right|11,24|| align=right|5,154||MBA||11. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78323)||2002 PM79|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,169|| align=right|6,67|| align=right|5,483||MBA||11. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78324)||2002 PP81|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,192|| align=right|2,52|| align=right|3,754||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78325)||2002 PS81|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,181|| align=right|8,24|| align=right|4,498||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78326)||2002 PQ82|| align=right|14,0|| align=right|2,734|| align=right|0,019|| align=right|11,27|| align=right|4,521||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78327)||2002 PZ82|| align=right|14,9|| align=right|2,891|| align=right|0,161|| align=right|1,74|| align=right|4,914||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78328)||2002 PK83|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,162|| align=right|16,96|| align=right|5,543||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78329)||2002 PV83|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,176|| align=right|15,57|| align=right|4,263||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78330)||2002 PY83|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|3,36|| align=right|5,554||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78331)||2002 PQ84|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,209|| align=right|9,68|| align=right|4,640||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78332)||2002 PZ84|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,213|| align=right|8,87|| align=right|4,665||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78333)||2002 PR85|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,183|| align=right|12,52|| align=right|4,418||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78334)||2002 PU85|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,132|| align=right|3,21|| align=right|5,788||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78335)||2002 PP86|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,218|| align=right|2,43|| align=right|3,631||MBA||13. avgust 2002||El Centro||William Kwong Yu Yeung
|-
|(78336)||2002 PX87|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,159|| align=right|7,90|| align=right|4,537||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78337)||2002 PG88|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,079|| align=right|2,52|| align=right|5,025||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78338)||2002 PR88|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,191|| align=right|4,44|| align=right|4,118||MBA||13. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78339)||2002 PU88|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,130|| align=right|7,45|| align=right|4,117||MBA||13. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78340)||2002 PS89|| align=right|15,3|| align=right|3,115|| align=right|0,094|| align=right|15,35|| align=right|5,496||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78341)||2002 PA90|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,090|| align=right|13,24|| align=right|4,286||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78342)||2002 PM91|| align=right|15,3|| align=right|2,876|| align=right|0,112|| align=right|7,86|| align=right|4,877||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78343)||2002 PY92|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,170|| align=right|12,59|| align=right|4,151||MBA||14. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78344)||2002 PA93|| align=right|13,7|| align=right|3,149|| align=right|0,105|| align=right|16,22|| align=right|5,587||MBA||14. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78345)||2002 PW93|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,070|| align=right|15,95|| align=right|5,651||MBA||11. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78346)||2002 PY93|| align=right|15,6|| align=right|3,198|| align=right|0,168|| align=right|4,92|| align=right|5,717||MBA||11. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78347)||2002 PM94|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,109|| align=right|10,22|| align=right|5,504||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78348)||2002 PB95|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,067|| align=right|10,57|| align=right|5,420||MBA||12. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78349)||2002 PM96|| align=right|14,7|| align=right|3,158|| align=right|0,159|| align=right|6,27|| align=right|5,612||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78350)||2002 PS97|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,176|| align=right|5,86|| align=right|5,452||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78351)||2002 PJ98|| align=right|14,3|| align=right|2,695|| align=right|0,262|| align=right|12,62|| align=right|4,424||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78352)||2002 PW98|| align=right|15,4|| align=right|3,075|| align=right|0,127|| align=right|6,13|| align=right|5,392||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78353)||2002 PQ99|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,065|| align=right|7,13|| align=right|3,846||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78354)||2002 PC101|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,186|| align=right|13,75|| align=right|5,452||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78355)||2002 PM101|| align=right|16,1|| align=right|2,546|| align=right|0,115|| align=right|8,64|| align=right|4,063||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78356)||2002 PX102|| align=right|15,2|| align=right|2,969|| align=right|0,070|| align=right|12,51|| align=right|5,116||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78357)||2002 PD105|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,051|| align=right|8,97|| align=right|5,347||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78358)||2002 PZ107|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,101|| align=right|6,51|| align=right|3,355||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78359)||2002 PZ108|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,091|| align=right|9,86|| align=right|5,213||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78360)||2002 PN109|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,158|| align=right|9,75|| align=right|4,123||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78361)||2002 PX109|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|3,615||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78362)||2002 PE110|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,135|| align=right|19,49|| align=right|5,762||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78363)||2002 PM111|| align=right|14,6|| align=right|3,216|| align=right|0,175|| align=right|6,11|| align=right|5,767||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78364)||2002 PY113|| align=right|14,2|| align=right|3,222|| align=right|0,111|| align=right|3,90|| align=right|5,783||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78365)||2002 PT115|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,129|| align=right|12,04|| align=right|4,476||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78366)||2002 PP116|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,081|| align=right|5,92|| align=right|5,641||MBA||14. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78367)||2002 PS117|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,125|| align=right|8,26|| align=right|4,642||MBA||15. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78368)||2002 PB119|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,073|| align=right|4,17|| align=right|4,499||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78369)||2002 PP120|| align=right|16,2|| align=right|2,713|| align=right|0,031|| align=right|5,14|| align=right|4,468||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78370)||2002 PR120|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,013|| align=right|4,49|| align=right|4,577||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78371)||2002 PJ124|| align=right|14,9|| align=right|3,194|| align=right|0,132|| align=right|6,37|| align=right|5,708||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78372)||2002 PJ125|| align=right|15,4|| align=right|2,900|| align=right|0,052|| align=right|3,11|| align=right|4,939||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78373)||2002 PT125|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,169|| align=right|3,06|| align=right|4,119||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78374)||2002 PF126|| align=right|16,9|| align=right|2,410|| align=right|0,189|| align=right|4,19|| align=right|3,739||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78375)||2002 PV127|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,094|| align=right|6,73|| align=right|4,348||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78376)||2002 PC128|| align=right|14,9|| align=right|3,236|| align=right|0,139|| align=right|1,61|| align=right|5,821||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78377)||2002 PF133|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,051|| align=right|4,12|| align=right|4,607||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78378)||2002 PS133|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,103|| align=right|2,27|| align=right|5,005||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78379)||2002 PW133|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,096|| align=right|1,01|| align=right|4,875||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78380)||2002 PZ133|| align=right|15,9|| align=right|3,003|| align=right|0,140|| align=right|3,39|| align=right|5,203||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78381)||2002 PQ135|| align=right|15,8|| align=right|2,760|| align=right|0,228|| align=right|1,40|| align=right|4,585||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78382)||2002 PY135|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,081|| align=right|4,72|| align=right|4,690||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78383)||2002 PM137|| align=right|16,2|| align=right|2,708|| align=right|0,063|| align=right|5,17|| align=right|4,455||MBA||15. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78384)||2002 PD139|| align=right|14,7|| align=right|3,166|| align=right|0,219|| align=right|4,27|| align=right|5,633||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78385)||2002 PD142|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,092|| align=right|23,50|| align=right|5,533||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78386)||2002 PF155|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,034|| align=right|5,65|| align=right|4,366||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78387)||2002 PD156|| align=right|15,7|| align=right|2,739|| align=right|0,059|| align=right|4,53|| align=right|4,531||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78388)||2002 PT156|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,155|| align=right|1,00|| align=right|5,220||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78389)||2002 PP158|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,138|| align=right|4,52|| align=right|5,356||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78390)||2002 PQ163|| align=right|15,5|| align=right|3,113|| align=right|0,210|| align=right|9,56|| align=right|5,490||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|78391 Michaeljäger||2002 PT163|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,228|| align=right|14,51|| align=right|5,492||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Honig
|-
|78392 Dellinger||2002 PM165|| align=right|16,1|| align=right|2,691|| align=right|0,041|| align=right|2,33|| align=right|4,413||MBA||9. avgust 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|78393 Dillon||2002 PW165|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,108|| align=right|2,20|| align=right|4,284||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|78394 Garossino||2002 PB166|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,096|| align=right|5,62|| align=right|3,819||MBA||9. avgust 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|(78395)||2002 QF1|| align=right|14,3|| align=right|3,247|| align=right|0,103|| align=right|9,41|| align=right|5,851||MBA||16. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78396)||2002 QW1|| align=right|15,5|| align=right|3,211|| align=right|0,134|| align=right|6,35|| align=right|5,754||MBA||16. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78397)||2002 QE2|| align=right|15,5|| align=right|2,799|| align=right|0,021|| align=right|3,55|| align=right|4,683||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78398)||2002 QS3|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,008|| align=right|5,87|| align=right|5,011||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78399)||2002 QW4|| align=right|14,9|| align=right|2,771|| align=right|0,170|| align=right|6,09|| align=right|4,612||MBA||16. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78400)||2002 QG5|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,219|| align=right|15,68|| align=right|5,742||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78401)||2002 QS8|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,176|| align=right|10,32|| align=right|5,343||MBA||19. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78402)||2002 QW8|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,171|| align=right|2,81|| align=right|5,370||MBA||19. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78403)||2002 QJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,983|| align=right|0,079|| align=right|10,95|| align=right|5,152||MBA||19. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78404)||2002 QG14|| align=right|14,3|| align=right|3,011|| align=right|0,051|| align=right|11,01|| align=right|5,225||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78405)||2002 QW14|| align=right|14,0|| align=right|3,258|| align=right|0,155|| align=right|10,99|| align=right|5,880||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78406)||2002 QP17|| align=right|16,2|| align=right|3,066|| align=right|0,130|| align=right|1,04|| align=right|5,367||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78407)||2002 QV17|| align=right|15,9|| align=right|3,053|| align=right|0,190|| align=right|1,04|| align=right|5,333||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78408)||2002 QV18|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,070|| align=right|4,33|| align=right|4,643||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78409)||2002 QR19|| align=right|15,6|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|9,47|| align=right|4,526||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78410)||2002 QU21|| align=right|17,2|| align=right|2,255|| align=right|0,056|| align=right|2,69|| align=right|3,385||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78411)||2002 QG28|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,087|| align=right|1,23|| align=right|3,510||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78412)||2002 QF29|| align=right|14,8|| align=right|2,876|| align=right|0,035|| align=right|7,09|| align=right|4,877||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78413)||2002 QZ33|| align=right|16,5|| align=right|2,233|| align=right|0,080|| align=right|1,98|| align=right|3,337||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78414)||2002 QS34|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,110|| align=right|5,05|| align=right|4,021||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78415)||2002 QV34|| align=right|16,4|| align=right|2,740|| align=right|0,046|| align=right|3,14|| align=right|4,534||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78416)||2002 QU35|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,143|| align=right|4,49|| align=right|3,598||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78417)||2002 QE37|| align=right|17,5|| align=right|2,375|| align=right|0,119|| align=right|2,22|| align=right|3,660||MBA||30. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78418)||2002 QH38|| align=right|14,8|| align=right|3,144|| align=right|0,179|| align=right|1,07|| align=right|5,575||MBA||30. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78419)||2002 QX39|| align=right|15,6|| align=right|3,404|| align=right|0,153|| align=right|5,94|| align=right|6,281||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78420)||2002 QU40|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,249|| align=right|5,72|| align=right|5,375||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78421)||2002 QE41|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,119|| align=right|9,63|| align=right|5,235||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78422)||2002 QN41|| align=right|14,0|| align=right|2,919|| align=right|0,175|| align=right|12,71|| align=right|4,988||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78423)||2002 QY41|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,157|| align=right|1,13|| align=right|5,414||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78424)||2002 QB42|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,031|| align=right|5,15|| align=right|4,588||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78425)||2002 QO42|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,315|| align=right|7,97|| align=right|4,368||MBA||30. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78426)||2002 QY44|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,194|| align=right|2,09|| align=right|3,673||MBA||30. avgust 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(78427)||2002 QY45|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,062|| align=right|6,77|| align=right|3,560||MBA||29. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78428)||2002 QC46|| align=right|15,8|| align=right|3,015|| align=right|0,167|| align=right|7,10|| align=right|5,235||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|78429 Baschek||2002 QN48|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,108|| align=right|9,70|| align=right|5,128||MBA||18. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Honig
|-
|78430 Andrewpearce||2002 QX48|| align=right|16,4|| align=right|2,709|| align=right|0,057|| align=right|3,22|| align=right|4,458||MBA||18. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|78431 Kemble||2002 QJ50|| align=right|17,1|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|2,99|| align=right|3,820||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|78432 Helensailer||2002 QR50|| align=right|15,4|| align=right|3,251|| align=right|0,106|| align=right|3,78|| align=right|5,860||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||R. Matson
|-
|78433 Gertrudolf||2002 QF56|| align=right|16,1|| align=right|2,633|| align=right|0,029|| align=right|2,66|| align=right|4,271||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Honig
|-
|78434 Dyer||2002 QL58|| align=right|16,1|| align=right|2,786|| align=right|0,014|| align=right|4,32|| align=right|4,649||MBA||17. avgust 2002||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(78435)||2002 RY2|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,165|| align=right|6,60|| align=right|5,427||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78436)||2002 RV4|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,055|| align=right|11,28|| align=right|5,568||MBA||3. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78437)||2002 RJ5|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,139|| align=right|11,94|| align=right|5,400||MBA||3. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78438)||2002 RR6|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,122|| align=right|8,51|| align=right|4,544||MBA||1. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78439)||2002 RV7|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,194|| align=right|1,75|| align=right|3,719||MBA||3. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78440)||2002 RL13|| align=right|13,9|| align=right|3,236|| align=right|0,167|| align=right|2,44|| align=right|5,821||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78441)||2002 RQ13|| align=right|16,8|| align=right|2,365|| align=right|0,196|| align=right|2,54|| align=right|3,637||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78442)||2002 RN14|| align=right|15,0|| align=right|3,163|| align=right|0,028|| align=right|4,74|| align=right|5,625||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78443)||2002 RE15|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,199|| align=right|3,14|| align=right|5,429||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78444)||2002 RB19|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,171|| align=right|5,82|| align=right|5,509||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78445)||2002 RS19|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,226|| align=right|8,73|| align=right|4,561||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78446)||2002 RT19|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,191|| align=right|3,06|| align=right|5,451||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78447)||2002 RN20|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,075|| align=right|2,94|| align=right|4,972||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78448)||2002 RQ21|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,232|| align=right|5,84|| align=right|4,572||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78449)||2002 RU23|| align=right|15,8|| align=right|2,681|| align=right|0,139|| align=right|4,84|| align=right|4,390||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78450)||2002 RJ24|| align=right|16,1|| align=right|2,605|| align=right|0,068|| align=right|1,34|| align=right|4,204||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78451)||2002 RY24|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,128|| align=right|14,67|| align=right|4,127||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78452)||2002 RZ24|| align=right|13,4|| align=right|3,019|| align=right|0,161|| align=right|14,88|| align=right|5,246||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78453)||2002 RD26|| align=right|14,7|| align=right|3,205|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|5,738||MBA||3. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78454)||2002 RD29|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,061|| align=right|5,09|| align=right|4,574||MBA||3. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78455)||2002 RR29|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,239|| align=right|25,64|| align=right|5,560||MBA||3. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78456)||2002 RL31|| align=right|16,3|| align=right|2,522|| align=right|0,066|| align=right|4,27|| align=right|4,003||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78457)||2002 RZ31|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,154|| align=right|2,46|| align=right|4,417||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78458)||2002 RM35|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,184|| align=right|14,27|| align=right|4,064||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78459)||2002 RR35|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,133|| align=right|4,94|| align=right|4,409||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78460)||2002 RD36|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,064|| align=right|4,43|| align=right|4,678||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78461)||2002 RH37|| align=right|16,2|| align=right|2,625|| align=right|0,012|| align=right|2,57|| align=right|4,252||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78462)||2002 RQ37|| align=right|15,2|| align=right|2,516|| align=right|0,072|| align=right|3,44|| align=right|3,991||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78463)||2002 RV40|| align=right|16,7|| align=right|2,577|| align=right|0,187|| align=right|2,79|| align=right|4,136||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78464)||2002 RC42|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,098|| align=right|2,74|| align=right|4,233||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78465)||2002 RK43|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,073|| align=right|12,63|| align=right|4,279||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78466)||2002 RR43|| align=right|15,5|| align=right|3,158|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|5,610||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78467)||2002 RZ43|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,100|| align=right|2,67|| align=right|4,576||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78468)||2002 RL44|| align=right|15,6|| align=right|3,057|| align=right|0,165|| align=right|7,57|| align=right|5,345||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78469)||2002 RN44|| align=right|15,4|| align=right|2,708|| align=right|0,097|| align=right|4,18|| align=right|4,456||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78470)||2002 RM45|| align=right|13,5|| align=right|3,937|| align=right|0,275|| align=right|4,00|| align=right|7,811||HLD||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78471)||2002 RR46|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,056|| align=right|3,49|| align=right|4,588||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78472)||2002 RE47|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,105|| align=right|5,32|| align=right|4,113||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78473)||2002 RE48|| align=right|14,8|| align=right|2,929|| align=right|0,082|| align=right|2,95|| align=right|5,013||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78474)||2002 RB49|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,117|| align=right|6,44|| align=right|3,608||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78475)||2002 RM49|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|4,97|| align=right|3,421||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78476)||2002 RQ50|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,128|| align=right|8,14|| align=right|5,487||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78477)||2002 RF51|| align=right|14,0|| align=right|3,966|| align=right|0,171|| align=right|8,38|| align=right|7,899||HLD||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78478)||2002 RE52|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,210|| align=right|16,15|| align=right|5,515||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78479)||2002 RO52|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,071|| align=right|3,07|| align=right|4,790||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78480)||2002 RA53|| align=right|15,0|| align=right|2,949|| align=right|0,101|| align=right|2,10|| align=right|5,065||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78481)||2002 RY53|| align=right|15,4|| align=right|3,097|| align=right|0,122|| align=right|2,91|| align=right|5,450||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78482)||2002 RR54|| align=right|15,1|| align=right|2,921|| align=right|0,073|| align=right|5,74|| align=right|4,992||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78483)||2002 RV54|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,047|| align=right|6,86|| align=right|3,433||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78484)||2002 RS57|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,082|| align=right|4,28|| align=right|4,498||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78485)||2002 RX58|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,105|| align=right|4,47|| align=right|5,417||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78486)||2002 RN59|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,161|| align=right|9,69|| align=right|4,723||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78487)||2002 RO59|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,111|| align=right|11,20|| align=right|5,274||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78488)||2002 RJ60|| align=right|14,3|| align=right|3,253|| align=right|0,125|| align=right|3,23|| align=right|5,866||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78489)||2002 RZ60|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,233|| align=right|2,78|| align=right|3,761||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78490)||2002 RF61|| align=right|13,9|| align=right|2,715|| align=right|0,271|| align=right|17,45|| align=right|4,472||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78491)||2002 RQ61|| align=right|14,4|| align=right|3,198|| align=right|0,101|| align=right|5,72|| align=right|5,718||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78492)||2002 RX61|| align=right|14,5|| align=right|2,341|| align=right|0,070|| align=right|12,97|| align=right|3,581||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78493)||2002 RS62|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|13,80|| align=right|4,238||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78494)||2002 RX63|| align=right|17,0|| align=right|2,266|| align=right|0,198|| align=right|4,02|| align=right|3,409||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78495)||2002 RZ64|| align=right|14,1|| align=right|2,842|| align=right|0,142|| align=right|11,42|| align=right|4,789||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78496)||2002 RH67|| align=right|14,0|| align=right|3,003|| align=right|0,075|| align=right|8,66|| align=right|5,203||MBA||3. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78497)||2002 RR71|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,241|| align=right|10,83|| align=right|4,439||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78498)||2002 RX72|| align=right|15,4|| align=right|3,115|| align=right|0,183|| align=right|1,97|| align=right|5,498||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78499)||2002 RQ74|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|6,48|| align=right|3,464||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78500)||2002 RO75|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,070|| align=right|10,10|| align=right|5,490||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov